Суя:

Суя (приток Ика) — река в Башкирии.
Суя (приток Гакугсы) — река в Карелии.
Суя (приток Иртыша) — река в Омской области.
 Суя — деревня Усть-Ишимского района Омской области.
 Суя — посёлок Мечетлинского района Башкортостана.
 Суя — озеро в Витебской области Беларуси.
 Суя — национальное нигерийское блюдо (отбивные из мяса зебу на деревянной палочке, обжаренные в перце на открытом огне).